Диме — один из омотских языков. Распространён в Эфиопии, в регионе народов юго-запада Эфиопии, к северу от реки Омо, в том месте, где река поворачивает на юг. По данным на 2007 год на языке говорило около 10 700 человек

Письменность на основе эфиопского письма предложена в 2020 году:

Примечания 

Языки Эфиопии
Омотские языки